Наружные межрёберные мышцы () — глубокие мышцы груди.

Начинаются от нижних краёв рёбер, спереди от борозды ребра. Направляются косо вниз и кпереди. Прикрепляются на верхних краях нижележащих рёбер. В области хрящевой части отсутствуют, здесь они замещаются наружной межрёберной перепонкой (). В задних отделах грудной стенки они прилегают к мышцам, поднимающим рёбра.

Функция 
Поднимают рёбра и расширяют грудную клетку. Являются мышцами вдоха, которые действуют при обычном спокойном дыхании.

См. также 
 Внутренние межрёберные мышцы

Примечания 

Мышцы туловища